H89 steht für
 den Personalcomputer Heathkit H89
 die HMS Grafton (H89), einen Zerstörer der britischen Royal Navy im Zweiten Weltkrieg

Abkürzung